DWZ steht für:
 Deister- und Weserzeitung
 Deutsche Wertungszahl im Schach
 Deutsche Wertpapierdaten-Zentrale
 Deutsche Wochen-Zeitung, heute  National-Zeitung (München)
 Drogeriewarenzeitung

DWZ